Steven Marshall (político) — primeiro-ministro do estado da Austrália do Sul
 Steven Marshall (voleibolista) — jogador canadense de voleibol